Plaats in Indonesië
 Tambakboyo (Ambarawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tambakboyo (Pedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tambakboyo (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Tambakboyo (Tawangsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Tambakboyo (Tambakboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Tambak Boyo, doorverwijspagina